Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni preliminari dell'edizione 2014-2015 della Coppa Italia di calcio.

Tabellone

Primo turno

Risultati

Tabella riassuntiva 

Note

Secondo turno

Risultati

Tabella riassuntiva 

Note

Terzo turno

Risultati

Tabella riassuntiva 

Note

Quarto turno

Risultati

Tabella riassuntiva 

Note

Note

Voci correlate 
Coppa Italia
Coppa Italia 2014-2015
Coppa Italia 2014-2015 (fase finale)

 1